Никола́й Серге́ев: 
 Сергеев, Николай Афанасьевич (1914—?) — директор совхоза в Кустанайской области, Герой Социалистического Труда (1957).
 
 Сергеев, Николай Григорьевич (1876—1951) — артист балета, режиссёр и педагог, владелец  (с 1969 — в библиотеке Гарвардского университета).
 Сергеев, Николай Дмитриевич (1909—1999) — советский военачальник, адмирал флота.
 
 Сергеев, Николай Ильич (1910—1985) — советский партийный деятель, председатель Смоленского горисполкома, депутат Верховного Совета РСФСР.
 Сергеев, Николай Константинович (род. 1951) — российский педагог, ректор Волгоградского государственного педагогического университета, академик РАО (2017).
 Сергеев, Николай Михайлович (1938—2020) — советский и российский физикохимик, профессор.
 Сергеев, Николай Павлович (род. 1957) — советский футболист.
 Сергеев, Николай Сергеевич (1920—2007) — советский военачальник, генерал-майор.